Kirby Hill (Harrogate) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Kirby Hill (Richmondshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)